

34-та мотострілецька Сімферопольська Червонопрапорна ордена Суворова дивізія імені Серго Орджонікідзе (1965—1992) — в/ч 61423, дислокувалася у м. Свердловськ (Єкатеринбург), РСФСР.
 34-та гвардійська мотострілецька дивізія (1957—1965) — в/ч 45301, дислокувалася у м. Миколаїв, УРСР.